Ма́дре-де-Дьос (, в буквальном переводе — Богоматерь):
 Мадре-де-Дьос — остров в Чили.
 Мадре-де-Дьос — провинция в Боливии.
 Мадре-де-Дьос — регион в Перу.
 Мадре-де-Дьос — река в Южной Америке.